Paraepicoccum är ett släkte av svampar. Paraepicoccum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraepicoccum